Detre ist der Name von 

 (1538) Detre, ein Asteroid des Hauptgürtels
 György Detre (1946–2004), ungarischer Kunstmaler
 Szabólcs Detre (* 1947), ungarischer Segler
 Zsolt Detre (* 1947), ungarischer Segler